Parkin steht für: 

Personen:
 Arthur Parkin (* 1952), neuseeländischer Hockeyspieler
 Cedric Parkin (* 1962), deutscher Autor, Mystiker, spiritueller Lehrer
 Derek Parkin (* 1948), englischer Fußballspieler
 Gerard Parkin (* 1959), britisch-US-amerikanischer Chemiker
 John B. Parkin (1911–1975), kanadischer Architekt
 Judd Parkin (* 1952), US-amerikanischer Filmproduzent und Drehbuchautor
 Karen Parkin (* 1965), britische Managerin
 Maurice Parkin, englischer Snookerspieler
 Ray Parkin (1910–2005), australischer Autor
 Stuart Parkin (* 1955), britischer Experimentalphysiker 
 Terence Parkin (* 1980), südafrikanischer Schwimmer

Orte:
 Parkin (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten

Dinge:
 das Enzym Ubiquitin-Protein-Ligase Parkin